2. Halowe Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody sportowe rozegrane w Pattayi w Tajlandii w dniach od 10 do 12 lutego 2006 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

2006 w lekkoatletyce
2006 w Tajlandii
2006
Lekkoatletyka w Tajlandii
Sport w Pattayi